Верше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 150 км на схід від Ліона, 50 км на північний схід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 292 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 698,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верше на сайті французького Національного інституту географії
 Верше на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верше на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верше на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя
Гірськолижні курорти Франції